USS Bennington — кораблі ВМС США, названі на честь міста Беннінгтон, поблизу якого 16 серпня 1777 року відбулась битва під час війни за незалежність США.

 USS Bennington (PG-4) - Канонерський човен типу «Йорктаун». Збудований у 1891 році. Брав участь в філіппінсько-американській війні. На службі протягом 1891-1905 років. 
 USS Bennington (CV-20) - важкий ударний авіаносець типу «Ессекс». На службі протягом 1944-1970 років.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни